Райони Турку () — територіальні одиниці міста Турку, утворені з урахуванням історичних, географічних, містобудівних особливостей відповідних територій, чисельності населення, соціально-економічних характеристик, розташування транспортних комунікацій, наявності інженерної інфраструктури та інших особливостей території. 

На 2011 в Турку було 78 районів, розподілених між 9 адміністративними округами.

Список районів міста Турку

Центральний округ

Округ Гірвенсало-Какскерта

Округ Сканссі-Уіттамо

Округ Варіссуо-Лаусте 

Спочатку округ називався Ітягар'ю-Варіссуо і включав у себе 9 районів. Пізніше був перейменований на Варіссуо-Лаусте і включив у себе 5 районів.

Округ Нуммі-Галін 

Спочатку округ називався Коройнен і включав у себе 5 районів. Після перейменування став називатися Нуммі-Галін і нині включає в себе 8 районів.

Округ Руносмякі-Рауністула 

Спочатку округ називався Тампереентіе ( ) 

Після реформування перетворений в округ з назвою Руносмякі-Рауністула (,  і включає в себе нині 5 районів міста.

Округ Лянсікескус 

Спочатку округ називався Кунінкойа ( і включав у себе 7 районів. Пізніше отримав найменування Лянсікескус і нині включає в себе 9 районів міста.

Округ Панса-Юрккяля 

Спочатку округ називався Наанталінтіе (  і включав у себе 6 районів міста. 

Після реформування, округ отримав найменування Панса-Юрккяля ( і нині включає в себе 4 райони.

Округ Маар-Пааттінен 

Спочатку до складу округу входило 5 районів. Нині їхня кількість зросла до 10.

Див. також 

 Комуни Фінляндії

Література 

 Elina Teerijoki. Kaupunginosien Turku. Turku: Savukeidas Kustannus, 2012. ISBN 978-952-268-030-3

Примітки 

Турку
Адміністративний поділ Фінляндії
Географія Фінляндії
Міста Фінляндії